Lichem ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Lichem (1941–2007), österreichischer Militärhistoriker, Schriftsteller und Journalist
 Klaus Lichem (* 1936), österreichischer Romanist